Генна́дий Столяро́в:
 Столяров, Геннадий Дмитриевич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Столяров, Геннадий Константинович (род. 1933) — советский учёный, один из создателей индустрии программного обеспечения.